Byschiw (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Byschiw (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Iwano-Frankiwsk
 Byschiw (Makariw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Makariw
 Byschiw (Tscherwonohrad), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad